Sallmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Sallmayer (1823–1886), österreichischer Theaterschauspieler, -direktor und Schriftsteller
 Peter Sallmayer (* 1961), österreichischer ehemaliger Profifußballer